Миаулис:

 Миаулис — греческий парусно-паровой крейсер
 Миаулис, Андреас-Вокос — греческий адмирал.
 Миаулис, Афанасиос (1815—1867) — греческий флотский офицер и политик 19-го века.